Bathymyrus är ett släkte av fiskar. Bathymyrus ingår i familjen havsålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsålar
Bathymyrus